Schmutz steht für:

 Schmutz, Unrat oder Unsauberkeit
 moralisch verwerfliche Medieninhalte (historisch), siehe Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften
 Schmutz (Film), einen Kinofilm (1987) von Paulus Manker
 eine Variation des Spiels Mensch ärgere Dich nicht
 Kuss (im alemannischen Sprachraum)
 Schmutz (Band), belgische Synthpop-Band aus Limbourg

Schmutz ist der Familienname folgender Personen:
 Beata Anna Schmutz (* 1975), deutsch-polnische Dramaturgin und Theaterregisseurin
 Carl Schmutz (1787–1873), österreichischer Regimentskommandeur, Landwirt und Autor des Historischen Lexikons der Steiermark
 Christian Schmutz (* 1970), Schweizer Journalist, Schriftsteller und Dialektologe
 Christine Schmutz (1838–1906), deutsche Mennonitin
 Dennis Schmutz (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Schmutz (* 1932), deutscher Theologe und Naturforscher
 Flavio Schmutz (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 Godi Schmutz (* 1954), Schweizer Radrennfahrer
 Hemma Schmutz (* 1966), österreichische Kulturmanagerin
 Isabelle Schmutz (* 1971), Schweizer Judoka
 Jacob Schmutz (* 1971), französischer Philosoph
 Judith Schmutz (* 1996), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Julian Schmutz (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 Monika Schmutz Kirgöz (* 1968), Schweizer Diplomatin
 Paul Schmutz (1873–1932), Schweizer Ingenieur
 Werner Schmutz (1910–2003), Schweizer Maler

Schmutz ist der Name folgender Orte:
 Schmutz (Gemeinde Jaidhof), Ortsteil von Jaidhof, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch